El término Serreta o La Serreta puede hacer referencia a:

 Serreta, freguesia portuguesa perteneciente al municipio de Angra do Heroísmo, situado en la Isla Terceira (Azores);
 Mata da Serreta, parque natural ubicado en la fegresia de Serreta;
 Estalagem da Serreta, edificio emblemático del parque natural de Mata da Serreta;
 Miradouro da Serreta, monumento situado en el municipio de Angra do Heroísmo;
 La Serreta, despoblado de la actual provincia de Segovia, en la comunidad autónoma de Castilla y León;
 Palacio de La Serreta, palacio del  ubicado en el despoblado de La Serreta;
 Ermita de La Serreta, ermita dedicada a San Antón, ubicada en el despoblado de La Serreta;
 La Serreta, yacimiento arqueológico situado en el término municipal de Alcoy (Alicante);
 La Serreta, cueva-sima con arte rupestre situada en el término municipal de Cieza (Murcia);
 Ermita de la Virgen de la Serreta, ermita localizada en la localidad de Claverol (Lérida);
 La Serreta Negra, nombre con el que se conoce al Desierto de los Monegros, en Aragón;
 Calle de la Serreta, calle de la ciudad de Cartagena (Murcia).